Jorge Molina puede referirse a los siguientes hombres:

 Jorge Molina Cabrera, (n.1987), futbolista peruano.
 Jorge Molina Enríquez, (n.1966), director de cine cubano.
 Jorge Molina Guzmán, (n.1984), futbolista argentino.
 Jorge Molina Valdivieso (n.1932), político chileno.
 Jorge Molina Vidal, (n.1982), futbolista español.